Кубок Сербії з футболу 2015–2016 — 10-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вчетверте здобув Партизан.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|28 жовтня 2015

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|2 грудня 2015

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|2 березня 2016

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 16 березня, а матчі-відповіді 20 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Сербії на soccerway 

2015—2016
Сербія
Сербія
2015 у сербському спорті
2016 у сербському спорті